La bataille de Bataan peut faire référence à différentes batailles :
 la bataille de Bataan (1942), durant laquelle les Japonais débarquent sur la péninsule de Bataan;
 la bataille de Bataan (1945), durant laquelle les Alliés reprennent cette partie de l'île de Luçon.